Corbu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Corbu (Constanța)
 Corbu (Harghita)
 Corbu (Olt)